Калкини:

 Калкини — город в центральной части Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Калкини — подокруг в центральной части Бангладеш в составе округа Мадарипур.